Et lukket filformat er et filformat, hvis beskrivelse ikke er frit tilgængelig. Eksempler på lukkede formater er Windows-formater som: Word (.doc), Excel (.xls) og PowerPoint (.ppt) samt RealAudioMedia (.ra eller .ram).

Filformater